Les élections municipales saint-marinaises de 2019 ont lieu le  afin de renouveler les maires et les conseils municipaux des neuf Castelli de Saint-Marin.

Notes et références 

Saint-Marin
Saint-Marin
2019 à Saint-Marin